wytwórnia – przedsiębiorstwo lub zakład zajmujące się wytwarzaniem pewnych produktów, np.:
 wytwórnia filmowa
 wytwórnia lotnicza
 wytwórnia piwa
 wytwórnia płytowa (muzyczna)
 Teatr Wytwórnia w Warszawie
 Klub Wytwórnia w Łodzi (zob. Toya)

Zobacz też: